Les élections municipales québécoises de 2003 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Laurentides

Arundel

Brébeuf

Brownsburg-Chatham

Chute-Saint-Philippe

Gore

Grenville

Kiamika

Lac-des-Seize-Îles

Lac-du-Cerf

Lac-Saguay

Lac-Saint-Paul

Lachute

Lorraine

Mirabel

Mont-Saint-Michel

Notre-Dame-de-Pontmain

Oka

Piedmont

Pointe-Calumet

Saint-André-d'Argenteuil

Saint-Faustin–Lac-Carré

Saint-Joseph-du-Lac

Sainte-Agathe-des-Monts

Sainte-Anne-des-Lacs

Sainte-Anne-du-Lac

Sainte-Thérèse

Val-David

Val-des-Lacs

Wentworth

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Laurentides
Histoire des Laurentides (région administrative)
 Résultats